Welsch může být:

 Heinrich Welsch (1888–1976) – německý politik
 Jiří Welsch (* 1980) – český basketbalista
 Vítězslav Welsch (* 1961) – český spisovatel
 Wolfgang Welsch (* 1946) – německý filozof

Podobné příjmení 
 Welsh (příjmení)